Wójcikiewicz (forma żeńska: Wójcikiewicz, Wójcikiewiczowa, Wójcikiewiczówna, liczba mnoga Wójcikiewiczowie) – polskie nazwisko.

Ludzie o nazwisku Wójcikiewicz 

 Józef Wójcikiewicz (ur. 1953) – polski prawnik, sędzia, specjalista z zakresu kryminalistyki.
 Edward Wójcikiewicz (1888–1958)  – porucznik artylerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari.
 Franciszek Wójcikiewicz (1933–2016)– polski skoczek spadochronowy, instruktor spadochronowy i szybowcowy, pilot samolotowy I klasy.

Przypisy 

 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce wraz z liczbą wystąpień z podziałem na płeć

Polskie nazwiska